Еврейское государство:

 Еврейское государство (книга)
 Израиль